Изори — название населённых пунктов в России:

 Изори — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Изори — деревня в Солецком районе Новгородской области.